«Азбука» — серия электронных устройств для чтения электронных книг и для прослушивания аудиокниг и других звуковых файлов. Распространяется компанией «IT-Инфраструктура» (Украина). С сентября 2009 г. серийно выпускается модель Азбука n516, модель Азбука n618 — с апреля 2011 года.

Описание 
Aзбука n516 — это устройство для чтения электронных книг, созданное с применением технологии электронных чернил E-Ink на 5-дюймовом экране. Устройство имеет открытое расширяемое ПО на основе ОС Linux и проекта OpenInkpot

Aзбука n618 — это устройство для чтения электронных книг, созданное с применением технологии электронных чернил E-Ink и сенсорной подложки под 6 дюймовым экраном, которая не влияет на качество и контрастность текста. Устройство имеет ПО на основе Win CE Windows и программ для чтения CoolReader и Allreader.

При подключении к ПК Азбука распознаётся, как USB-накопитель.

Технические характеристики Азбука 516 

 Операционная система: Linux OS
 Экран: 5 дюймов (10,2×7,6 см), eINK VizPlex®, 800×600 точек, 8 градаций серого
 Процессор: Ingenic JZ4740, MIPS Xburst, 336 МГц
 Память: 64 МБ ОЗУ, 512 МБ Flash Disk
 Питание: литий-полимерная батарея ёмкостью 1500 мА•ч
 Слоты расширения: SD-слот (до 16 Гб)
 Коммуникации: USB 2.0, SDIO-слот, 3.5 мм звуковой стереоразъем
 Мультимедиа: Mp3-, ogg-плеер, встроенный динамик и микрофон.
 Читаемые форматы: FB2, TXT, ePUB, PDF, PalmDoc, zTXT, TCR, Mobipocket (без защиты DRM), HTML, CHM, RTF, DjVu. JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, МР3
Упакованные форматы книг: ZIP.
 Управление: Кнопки и колёсико листания на боковой панели
 Масса: 165 г
 Размеры: 108×152×12 мм

Технические характеристики Азбука 618 

 Операционная система: Win CE
 Экран: 6 дюймов (12,2 х 9 см), eINK VizPlex®, разрешение 800×600, 16 градаций серого
 Процессор: CPU JZ4750, 360 MГц
 Память: 512 МБ (ПЗУ), 128 МБ (ОЗУ), Micro SD-карта 4Гб
 Питание: литий-полимерная батарея ёмкостью 2350 мАч
 Слоты расширения: Micro -SD (до 32 Гб)
 Коммуникации: USB 2.0, WIFI, Micro-SD слот, 3.5 мм звуковой стерео разъем
 Мультимедиа: Mp3-, ogg-плеер, встроенный динамик и микрофон.
 Читаемые форматы: FB2, TXT, ePUB, PDF, PDB/PRC (PalmDoc и zTXT), HTML, CHM, RTF, doc, TCR, ODT, SXW, ABW, ZABW, DjVu в проекте. JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, МР3
Упакованные форматы книг: ZIP и GZ.
 Управление: Сенсорная индукционная панель и стилус, кнопки
 Масса: 260 г
 Размеры: 176.6*124.8*10.5мм

Локализация 
В устройстве реализована поддержка текстов практически на любом языке мира (немецкий, английский, китайский, белорусский, вьетнамский и прочие). Интерфейс меню имеет русскую, украинскую и английскую раскладку.

См. также 
 Список моделей электронных книг.

Ссылки 
 Особенности интерфейса электронной книги Азбука n618
 Обзор Азбука n516 на сайте The-ebook.org
 Обзор Азбука n516 на сайте EXLER.ru
 Обзор Азбука n516 на сайте «Все о чтении»
 Обзор Азбуки n516 на Хабре
 Обзор Азбуки n618 на Хабре

Модели устройств для чтения электронных книг